Unter Schreib-Lese-Speicher (auch: Schreib-/Lese-Speicher) versteht man einen Datenspeicher, der sowohl gelesen als auch (leicht und häufig) beschrieben werden kann. Oft wird dafür auch die Bezeichnung RAM (Random-Access Memory, Speicher mit wahlfreiem Zugriff) verwendet, aber genau genommen sagt diese Bezeichnung nichts über die Schreibmöglichkeit aus.

Siehe auch 
 Nur-Lese-Speicher
 Speicherzugriff

Speichertechnologie